Chauncey Delos Beadle (1866 - 1950), botànic i horticultor estatunidenc nascut al Canadà. En botànica se l'indica amb l'abreviatura Beadle.
 George Wells Beadle (1903 - 1989), genetista i professor universitari nord-americà, Premi Nobel de Medicina o Fisiologia l'any 1958